Меріон (округ, Алабама)
Меріон (округ, Арканзас)
Меріон (округ, Флорида)
Меріон (округ, Джорджія)
Меріон (округ, Іллінойс)
Меріон (округ, Індіана)
Меріон (округ, Айова)
Меріон (округ, Канзас)
Меріон (округ, Кентуккі)
Меріон (округ, Міссісіпі)
Меріон (округ, Міссурі)
Меріон (округ, Огайо)
Меріон (округ, Орегон)
Меріон (округ, Південна Кароліна)
Меріон (округ, Теннессі)
Меріон (округ, Техас)
Меріон (округ, Західна Вірджинія)